NGC 4743 (другие обозначения — ESO 323-21, MCG -7-27-5, DRCG 56-25, DCL 331, PGC 43653) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4743
Центавр (созвездие)